Cienfuegos – miasto na Kubie
 Zatoka Cienfuegos – zatoka na Morzu Karaibskim
 Cienfuegos – prowincja Kuby
 Cienfuegos (gmina) – gmina na Kubie
 Camilo Cienfuegos – rewolucjonista kubański